Cameron Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cameron Hill (Idaho)	
 Cameron Hill (New York)	
 Cameron Hill (North Carolina)	
 Cameron Hill (Ohio)	
 Cameron Hill (Tennessee)